Западный — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области в составе Степного сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 23 километров по прямой на запад от районного центра села Ташла.

История 
Известно, что первоначально посёлок назывался Фермой № 3, представлял собой отделение № 3 совхоза «Степной».

Население 
Постоянное население составляло 370 человек в 2002 году (казахи 70 %), 196 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района